Se conoce con este nombre Trinchante a:

 Trinchante, herramienta usada en cantería.
 Trinchante, mesa utilizada para trinchar la carne.
Trinchante, empleado que trinchaba la comida.
Trinchante, utensilio para trinchar.